(né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Outi Alanne (né en 1967), écrivaine finlandaise ;
  (1879-1960), ingénieur chimique finno-américain.

Voir aussi 
 

Patronyme finnois